Футбольний клуб «Хета́фе» () — іспанський футбольний клуб із однойменного міста, заснований 8 липня 1983 року. 

Виступає у Прімері.

Досягнення 
Кубок Іспанії: 

Фіналіст (2): 2007, 2008

Сегунда Дивізіон

Переможець (1): 1999

Виступи в єврокубках

Склад команди

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Іспанії
Футбольні клуби, засновані 1983
Хетафе